Сан Рафаел де лос Кортез има више значења:

 Сан Рафаел де лос Кортез (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рафаел де лос Кортез, Ла Куеста (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рафаел де лос Кортез, Лас Крусес (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику